454 км, 454-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 454 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 067157.
 454 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги в Республике Карелия.
 454 км, Разъезд 454 км — разъезд и остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги в Курской области. Код 208019.
 454 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 480047.